Il singolare dello U.S. Pro Indoor 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1990.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno partecipato allo Eurocard Open.

Pete Sampras ha vinto il suo 1º titolo in carriera battendo in finale Andrés Gómez 7–6(7–4), 7–5, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  John McEnroe (Secondo turno)
  Brad Gilbert (terzo turno)
  Andre Agassi (Terzo turno, ritiro)
  Jay Berger (Quarti di finale)
  Tim Mayotte (Quarti di finale)
  Andrej Česnokov (Secondo turno)
  Andrés Gómez (Finale)
  Jim Courier (Quarti di finale)

  Kevin Curren (Terzo turno)
  Christo van Rensburg (Terzo turno)
  Jaime Yzaga (Terzo turno)
  David Wheaton (Secondo turno)
  Pete Sampras (Campione)
  Wally Masur (Terzo turno)
  Scott Davis (Secondo turno)
  Mikael Pernfors (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
Tabellone

U.S. Pro Indoor 1990